Висе́нте Пини́лья ( OAR, 5 апреля 1870, Калатаюд, Испания — 26 июля 1936, Мотриль, Испания) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах из католического монашеского ордена августинцев, мученик. Один из восьми мотрильских мучеников.

Биография 
В 1885 году, в возрасте 15 лет, поступил в августинский монастырь в Монтегуадо. 7.10.1886 года принял монашеские обеты. 19.08.1892 года был направлен на миссию на Филиппины, где 23.09. 1893 года был рукоположен в сан священника. Во время революции на Филиппинах был арестован и содержался под арестом в течение двух лет. После освобождения из филиппинской тюрьмы вернулся в Испанию, в 1902 году был направлен в Бразилию, где занимался пастырской деятельностью в течение 25 лет. 25.01.1927 года вернулся в Испанию и жил в монашеской общине в городе Мотриль.

Начало Гражданской войны в Испании застал в приходе города Мотриль. 26.07.1936 года был насильно изгнан из монастыря и расстрелян вместе с Эммануэлем Мартином Сьерра на улице республиканской милицией.

Прославление 
7.03.1999 года был причислен к лику блаженных вместе с другими мотрильскими мучениками римским папой Иоанном Павлом II.

День памяти в Католической церкви — 5 мая.

Источник 
 «L’Osservatore Romano». № 5-6 (213) 1999. Mario Agnes, ISSN 1122-7249 .

Ссылки 
 Биография  

Католические блаженные
Католические святые
Святые Испании
Католические миссионеры
Христианские святые XX века